Концертный зал в городе Котка был построен в 1907 году по проекту ведущих финских архитекторов того времени Элиэля Сааринена и Германа Гезеллиуса в стиле северного модерна для размещения народного дома и других учреждений Социал-демократической партии Финляндии. В здании 21-23 июля 1907 года проходила Третья конференция РСДРП («Вторая общероссийская»), в работе которой принимал участие В. И. Ленин.

В июне 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, здание серьезно пострадало во время советской бомбардировки и было восстановлено только к началу пятидесятых годов.

С 1980-х годов в здании располагается Культурный центр Котки и проходят концерты симфонического оркестра Кюми (). Часть помещений осталась во владении комитета Социал-демократической партии Финляндии с рестораном и конференц-залом, где проводятся разнообразные встречи, собрания и партийные съезды.

Архитектура модерна в Финляндии
Здания и сооружения, построенные в 1907 году
Концертные залы Финляндии
Котка
Народные дома
Сооружения в стиле «северный модерн»
Сооружения Элиэля Сааринена
1907 год в Финляндии